Irish Football League 1899–1900 var den tiende sæson af Irish Football League og dermed også det tiende irske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. 

Turneringen blev vundet af Belfast Celtic FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Den 21. oktober 1899 forlod Royal Scottish Regiment FC ligaen, eftersom regimentet skulle gøre tjeneste i Boerkrigen i Sydafrika.

Resultater

Slutstilling 
Royal Scottish Regiment FC forlod ligaen efter syv spillede kampe, eftersom regimentet skulle gøre tjeneste i Boerkrigen i Sydafrika.
Kilderne er uenige om resultaterne af holdets kampe blev annulleret, eller om de skal tælles med i stillingen.

Ifølge RSSSF og Irish Football Club Project skal resultaterne af Royal Scottish Regiment FC's kampe tælles med i stillingen:

Ifølge IFFHS annullerede Irish Football Association resultaterne af Royal Scottish Regiment FC's kampe, som derfor ikke skal tælles med i stillingen:

Kampe

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1899/1900    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1899/00

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900